Калинова () — польский дворянский герб.

Описание герба 
Серебряная стрела в червонном поле, направлена остриём вверх. Оперение стрелы раздвоено, по обе его стороны — золотые шестиконечные звёзды. Начало этого герба относят к XVI веку.

Дворянские роды носящие герб 
 Калиновы

 [www.lyczkowski.net/ru/gerbovnik/belorusskoj-shljahty/tom-3.html Войцеховские] (, )
 Гуринович ()
 Калиновские ()
 Kolb
 Kołb
 Мициенские ()

Примечания

Литература 
 Герб Калинова (употребляют Калиновские) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 16

Ссылки 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением стрелы
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением трёх страусовых перьев